En Pologne, Polesie peut désigner : 

 la Polésie, région historique

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Polesie, village du powiat de Kościan
 Polesie, village du powiat de Środa Wielkopolska

dans la voïvodie de Łódź
 Polesie, village du powiat de Łowicz
 Polesie, village du powiat de Piotrków 
 Polesie, village du powiat de Poddębice 
 Polesie, village du powiat de Wieruszów 

dans la voïvodie de Lublin
 Polesie, village du powiat de Puławy 
 Polesie, village du powiat de Tomaszów Lubelski

dans la voïvodie de Mazovie
 Polesie, village du powiat de Płońsk
 Polesie, village du powiat de Gostynin

dans la voïvodie d'Opole
 Polesie, village 

dans la voïvodie de Poméranie
 Polesie, village